Појам Ганди може да се односи на:
 Махатма Ганди, један од оснивача савремене индијске државе
 Индира Ганди, премијерка Индије (1966 — 1977, 1980 — 1984)
 Раџив Ганди, премијер Индије (1984—1989) и син Индире Ганди
 Соња Ганди, предијерка Индије и супруга Раџива Гандија
 Ганди (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Ганди (Флорида), је град у америчкој савезној држави Флорида
 Ганди (филм), филм о животу Махатме Гандија,